Э́ндрю Да́риус Гу́длок (; род. 12 декабря 1988 года, Стоун-Маунтин, Джорджия) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Эндрю Гудлок окончил школу Стоун Маунтайн в одноимённом городе в штате Джорджия. Затем поступил в Чарлстонский колледж, где провел четыре сезона за баскетбольную команду.

Эндрю Гудлок был выбран под 46-м номером на драфте НБА 2011 года «Лос-Анджелес Лэйкерс».

14 апреля 2013 года Гудлок подписал контракт с «Лейкерс» после того, как стало известно, что Коби Брайант выбыл из строя из-за травмы до конца сезона.

26 июля 2013 года Гудлок подписал 1-летний контракт с УНИКСом. Выступая за казанскую команду, Гудлок был признан MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ, а также MVP сезона-2013/14 в Еврокубке. В чемпионате Лиги ВТБ Гаудлок провел 16 матчей, в которых в среднем набирал 20,1 очка (второй результат после Кори Хиггинса), делал 2,8 передачи, 1,9 подбора, 0,9 перехвата и зарабатывал 16,1 балла за эффективность действий. В Еврокубке Гаудлок выходил в стартовой пятерке команды в 21 из 22 матчей УНИКСа в турнире, и во всех набирал не менее 10 очков. В итоге защитник стал четвёртым бомбардиром турнира со средним показателем 19,1 очка за игру. В рамках плей-офф Еврокубка американец набирал в среднем 22,0 очка и 18,8 балла за эффективность действий.

2 июля 2014 года Гудлок перешёл в «Фенербахче-Улкер», заключив контракт сроком на два года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте nbadraft.net

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки БК «Рейер Венеция»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Бильбао»